Trifa ist der Familienname folgender Personen: 

Iosif Trifa (1888–1938), rumänischer Priester und faschistischer Politiker
Valerian Trifa (1914–1987), österreich-ungarisch-rumänisch-amerikanischer Geistlicher der rumänisch-orthodoxen Kirche und Politiker des Faschismus